Amerikai Egyesült Államok
 Sunnycrest (Oregon)
 Sunnycrest (Tennessee)